Principat de Bhilodia o Bhiloria, nom d'un principat de l'Índia, abans de la divisió en:
Bhilodia Chhatrasinghji estat de l'agència de Rewa Kantha, presidència de Bombai.
Bhilodia Motisinghji, estat de l'agència de Rewa Kantha, presidència de Bombai.